Il singolare del Pilot Pen Classic 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Greg Holmes.

Larry Stefanki ha battuto in finale David Pate per 6–1, 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1985